Virneburg steht für:

 eine Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz, siehe Virneburg
 ein Gehöft und eine Ortslage des Stadtteils Reusrath der Stadt Langenfeld, siehe Virneburg (Langenfeld)
 eine Burgruine im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz, siehe Virneburg (Burg)
 ein ehemaliges Territorium im Gebiet der Eifel in Rheinland-Pfalz, siehe Grafschaft Virneburg
 ein Adelsgeschlecht, siehe Virneburg (Adelsgeschlecht)

Virneburg ist der Name folgender Personen:

 Eberhard von Virneburg, Komtur mehrerer Kommenden des Deutschen Ordens
 Elisabeth von Virneburg (1300–1340), Habsburgerin und Herzogin
 Gregor von Virneburg (1510–1578), Weihbischof in Trier und Rektor der Universität Trier

 Johann von Virneburg, Bischof von Münster sowie von Utrecht